Malda ist der Name:

einer Gemeinde in Spanien, siehe Maldà
eines Distrikts im indischen Bundesstaat Westbengalen, siehe Malda (Distrikt)
eines Orts in diesem Distrikt, siehe English Bazar
eines britischen Passagierschiffs, siehe Malda (Schiff)
von Rob Malda